Тонхэ-намбусон () — железнодорожная магистраль Республики Корея, соединяющая два города: Пусан и Пхохан. Дорога была построена Японией в 1918 году, в периоде насильственной оккупации Японией. Линия Тонхэ-намбусон проходит через такие крупные города на юге страны, как Ульсан и Кёнджу. По ней курсируют  поезда «Мунгунхва».
В 1992 году Республика Корея начала модернизировать свою часть линии Тонхэ-намбусон. Ветка Пуджон — Тхэхваган была полностью электрифицирована, построен второй путь и заметно увеличена пропускная способность.

Станции

Пусанский метрополитен 

В Пусане линия Тонхэ-намбусон будет образовать одну из линий Пусанского метро в ноябре 2016 года. Самая северная станция — Тхэхваган, от неё ветка идёт к железнодорожной станции «Пуджон».

Примечания 

Транспорт в Республике Корея